Русский курьер:

 Русский курьер — российская газета, выходящая с 2003 года.
 Русский курьер — российская ежедневная газета, выходившая в Москве с 26 июня 1879 года по 17 сентября 1889 года и в 1891 году.